Piet Hein, officier de marine hollandais, corsaire, et héros du folklore hollandais,
 Piet Hein, physicien et poète danois du .

Voir aussi